UTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pierre van Ryneveld, Upington, Sudafrica
 UTN – Universidad Tecnológica Nacional, università argentina con sede centrale a Buenos Aires e sedi distaccate in tutto il paese